Rajd Olympus 1986 - Rajd USA (14. Toyota Olympus Rally) – 14 Rajd Olympus rozgrywany w USA w dniach 4-7 grudnia. Była to trzynasta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku  1986. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Tumwater, Tacoma i Waszyngton.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja końcowa sezonu 1986 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Olympus
1986 w Stanach Zjednoczonych
Rajd Olympus